Buton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Buton, ö, 
 Kabupaten Buton, kabupaten, Sulawesi Tenggara, 
 Baubau, ort, Sulawesi Tenggara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar